Евангельские заповеди, Заповеди Христовы — духовно-нравственные указатели на пути в Царство Божие, проповеданные Иисусом Христом своим ученикам и последователям. Согласно христианским святым учителям и преподобным отцам исполнение Евангельских заповедей необходимо для спасения человека (получения им вечной жизни).

Иисус Христос начал Свою проповедь человеческому роду словами: «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» ().

В ответе на вопрос фарисея о наибольшей, самой важной, из всех заповедей, Иисус Христос называет наибольшими две следующие заповеди:

Заповеди Блаженства 

 Блаженны  [Μακάριοι - счастливы] нищие духом [πτωχοὶ τῷ πνεύματι — нуждающиеся в Духе, осознающие нужду в духовном совершенствовании,- духовно совершенствующиеся], ибо их есть Царство Небесное.
 Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
 Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
 Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
 Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
 Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
 Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.
 Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.

Другие заповеди Нагорной проповеди 

 1 Указание на необходимость для христиан помогать людям найти путь к Богу (как к Небесному Отцу), прежде всего, своими добрыми делами (своей работой на Бога - своей праведностью).
 Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить её вон на попрание людям.
 Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.
 И, зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме.
 Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.
 2 Указание на то, что приход Иисуса Христа, исполняет пророчества Ветхого Завета:
 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить.
 Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.
 3 Пояснение о небесной иерархии.
 Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном.
 А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос, все же вы — братья;
 и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах;
 и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник — Христос.
 Больший из вас да будет вам слуга:
 ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится.
 4  Указание на необходимость повышения своей праведности (Принесения пользы Богу путём повышения своего духовного уровня и духовного уровня своих ближних.)
 Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.
 5 Запрет не только на убийство, но и на гнев, осуждение и оскорбление:
 Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду.
 А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной.
 6 Указание, что следует мириться с ближними прежде своего обращения к Богу:
 Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,
 оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.
 Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу;
 истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта.
 7 Запрет не только на прелюбодеяние, но и похоть:
 Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй.
 А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
 8 Указание на необходимость решительного устранения всего того, что приводит к греху:
 Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.
 И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки её и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.
 9 Пояснение о разводах:
 Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную.
 А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.
 10 Запрет на клятвы чем-либо:
 Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои.
 А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий;
 ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя;
 ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным.
 Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого.
11 "Не противься злому":
 Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб.
 А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую;
 12 Запрет на сутяжничество, скупость и немилосердие:
 и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду;
 и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.
 Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.
 13 Заповеди любви:
 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.
 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
 Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего.
 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,
 да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
 Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?
 И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?

 14 Призыв к духовному совершенствованию:
 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
 15 Запрет на показную благотворительность:
 Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного.
 Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою.
 У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая,
 чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
 16 Запрет на показную набожность и показную молитву:
 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
 17 Запрет на разглагольствование в молитве:
 А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны;
 не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.
 18 Указание на молитву и на то, как молиться:
 Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.
 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;
 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
 хлеб наш насущный дай нам на сей день;
 и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
 и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
 19 Указание на необходимость прощать других людей с тем, чтобы и Отец наш Небесный простил нам грехи наши:
 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный,
 а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.
 20 Запрет на показной пост:
 Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
 А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое,
 чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
 21 Указание на существование сердечной привязанности человека к имеющимся у него ценностям...:
 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут,
 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут,
 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
 22 Указание смотреть на всё с духовной точки зрения:
 Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло;
 если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?
 23 Указание на то, что стремление к накоплению земных богатств отвлекает от полноценного стремления к Богу (поиска Царствия Небесного):
 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.
 Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?
 Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?
 Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?
 И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут;
 но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них;
 если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!
 Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?
 потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.
 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.
 Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы.
 24 Запрет осуждения других и стремления исправлять других, пока не исправил себя:
 Не судите, да не судимы будете,
 ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.
 И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?
 Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно?
 Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
 25 Запрет на раскрытие внутренней духовной жизни христиан перед невеждами:
 Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.
 26 Указание просить Бога о помощи в своих нуждах:
 Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;
 ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
 Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?
 и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?
 Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.
 27 Указание поступать с другими так, как хочешь чтоб поступали другие с тобой:
 Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.
 28 Указание на то, что путь в Царствие Божие труден, а указателей на нём мало...:
 Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;
 потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.
 29 Указание беречься ложных наставников и критерий их распознания:
 Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.
 По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?
 Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.
 Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.
 Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.
 Итак по плодам их узнаете их.
 Заключение. Откровение о конце тех, кто не исполняет, и тех, кто исполняет эти заповеди:
 Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.
 Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?
 И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.
 Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне;
 и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне.
 А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке;
 и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое.

Другие заповеди Иисуса Христа 
 1 О вере в Иисуса Христа и уподоблении Ему в смирении:  
 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;
 возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;
 ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.
 2 О небоязни гонителей: 
 Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой.

 Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано.
 Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях.

 3 Об уподоблении детям в смирении: 
 В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? 
 Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них
 и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; 
 итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном.
 4 О не соблазнении детей противными Христу учениями:
 И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает; 
 а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской.
 5 Указание на горе соблазняющим:
 Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит.
 6 О целомудрии в помыслах: 
 Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный; 
 и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную.
 7 О ветхозаветных заповедях, необходимых для спасения и нестяжании:
 И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? 
 Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. 
 Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; 
 почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя. 
 Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне? 
 Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. 
 Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. 
 Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; 
 и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. 

 8 Указание на необходимость Крещения: 
 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
 Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. 
 Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?
 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.

 9 Указание на необходимость Причастия: 
 Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. 
 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. 
 Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие.
 И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. 
 И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из неё все, 
 ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.

 Пояснения апостола Павла:

 Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я.
 Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться.
 Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным.
 По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. 
 Соединен ли ты с женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены.
 Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль.
 Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,
 ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники  Царства Божия не наследуют
 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. 
 Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. 
 Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. 
 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем.

См. также 
 Евангелие
 Иисус
 Христианство
 Заповеди блаженства
 10 заповедей

Примечания

Литература 

 
 

Христианство
Новый Завет
Заповеди
Иисус Христос
Религиозные своды правил поведения